Heliophobus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1828. Heliophobus ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Nattflyn
Heliophobus